

Geografia
 Nimis – comune italiano in Friuli-Venezia Giulia

Persone
 Mara Nimis – ex cestista italiana
 Romano Guido Nimis – ex calciatore italiano